Јасенак се може односити на:

Јасенак (Обреновац), насеље у општини Обреновац, Република Србија
Јасенак (Огулин), насеље града Огулина, Република Хрватска
Јасенак (биљка), Dictamnus albus врсту из породице Rutaceae
Јасенак (народна медицина), биљка којој се у народу приписују чудотворна својства излечења болесника.